Die FIA ETCC-Saison 2012 war eine aus vier Rennstationen bestehende Meisterschaft, in der in vier Fahrzeugklassen gefahren wurde. Sie wurde größtenteils im Rahmen der WTCC ausgetragen.

Teilnehmerliste

Rennkalender

Rennergebnisse und Punktetabelle 

Die vier verschiedenen Fahrzeugklassen starteten gemeinsam, wurden allerdings getrennt voneinander gewertet. Es gab außerdem Punkte für die ersten drei des Qualifyings in jeder Klasse.

Qualifying:

Rennen 1 und Rennen 2:

Motorsportsaison 2012